Agonis är ett släkte av fjärilar. Agonis ingår i familjen Callidulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Agonis